Pico dos Marins

Pessoas 
 José Mojica Marins
 Carla Marins
 Marins Camargo
 Francisco Marins
 Marcos Manhães Marins

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes